Шафран Отрана () — клубнелуковичное травянистое многолетнее растение, вид рода  семейства .

Распространение  и экология 
Встречается в западном Закавказье.

Растёт на горных лугах, по известняковым хребтам.

Ботаническое описание 
Растение высотой 10-20 см.

Клубнелуковица шаровидная, некрупная.

Листья во время цветения почти неразвитые, голые.

Околоцветник в зеве белый или бледно-лиловый, доли ярко-фиолетовые; рыльца ярко-оранжевые, коротко разветвлённые, бахромчатые.

Цветёт с первой до второй половины августа.

Таксономия 
Вид Шафран Отрана входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Шафран
Флора Евразии
Таксоны растений, названные в честь людей